АЖД:
Абхазская железная дорога
Азербайджанская железная дорога
Амурская железная дорога
Армянская железная дорога